In 1974 werd het 69ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 3 augustus tot 22 december. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario